Чистополье — посёлок в Пономарёвском районе Оренбургской области. Входит в состав Фадеевского сельсовета.

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок отделения № 1 совхоза «Матвеевский» переименован в Чистополье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района